Мельран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Мельран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан